Натуральне число 1550
 1550 рік до нашої ери
 1550 рік нашої ери